Фамилија Завала има више значења:

 Фамилија Завала, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Завала, Колонија Бенито Хуарез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Завала, Колонија Леона Викарио (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику